En ,Kociołki peut faire référence à :

de la voïvodie de Łódź
 Kociołki est un village dans le powiat de Piotrków 
 Kociołki est un village dans le powiat de Sieradz 

de la voïvodie de Podlachie
 Kociołki est un village

de la voïvodie de Mazovie
 Kociołki est un village

de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kociołki est un village